Пя́аккёнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Пяаккёнен, Ада (1905 −1981) — финская актриса.
 Пяаккёнен, Пентти (1910—1982) — финский актёр.
 Пяаккёнен, Сеппо (род. 1957) — финский актёр.
 Пяаккёнен, Яспер (род. 1980) — финский киноактер.